Melianá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Melianá (ort i Grekland), Epirus, Nomós Prevézis, 
 Milianá, ort, Epirus, Nomós Ártas, 

Robotskapade Greklandförgreningar